Jméno a příjmení Jindřich Kučera má více známých nositelů:

 Jindřich Kučera (fotbalista) (* 1993) – český fotbalový útočník
 Jindřich Kučera (lingvista) (1925–2010) – český lingvista a informatik, od roku 1950 působil v USA
 Jindřich Kučera (přírodovědec) (1867–1934) – český mykolog, botanik, pedagog a přírodovědný ilustrátor